Belle Vue steht für:

 Belle Vue (Doncaster), ehemaliges Fußballstadion in England
 Belle Vue (St. Lucia), Ort in Saint Lucia im Quarter Vieux Fort
 Belle Vue Harel, Ort auf der Insel Mauritius, siehe auch Anjalay Stadium
 Belle Vue (Rhyl), Fußballstadion in Wales
 Belle Vue (Wakefield), Fußball- und Rugbystadion in England
 Belle Vue Quarry, Steinbruch in England
 Belle-Vue, Markenname der größten Brauerei, die Lambic-Biere (spontan vergorene Biere wie Geuze oder Fruchtlambics wie Kriek oder Himbeere) herstellt

Siehe auch:
 Bellevue